Anna kan syfta på:
Anna – ett vanligt kvinnonamn med många varianter
 Sankta Anna, flera kristna helgon och sådant som namngivits efter dessa
 Anna (kortfilm) – en kortfilm regisserad av den Londonbaserade israeliska filmregissören Dekel Berenson
 Anna (mynt), ett indiskt mynt fram till 1947
 Anna (sång)
 Anna själv tredje, motiv i kristen konst
 Anna Perenna, romersk gudinna
 Lilla vackra Anna, dikt/visa
 Boten Anna, Basshunterlåt från 2006
 Anna och mej, svenskspråkig variant av sången Me and Bobby McGee

Geografi

Spanien 

 Anna (kommun), Valencia, Província de València, 
 Anna (kommunhuvudort), Valencia, Província de València,

USA 

 Anna, Illinois, ort, Union County, 
 Anna, Texas, ort, Collin County, 
 Anna, Ohio, ort, Shelby County,